Ranomafana (Anosy), een plaats en commune in Madagaskar, in de regio Anosy
Ranomafana (Vatovavy-Fitovinany), een plaats en gemeente in Madagaskar, in de regio Vatovavy-Fitovinany
Ranomafana Est, een plaats en commune in Madagaskar, in de regio Atsinanana
Nationaal park Ranomafana, een nationaal park in Centraal-Madagaskar
Ranomafana (insect), een geslacht van vuurkevers